Николай Артёменко:
 Артеменко, Николай Иванович  (1906—1942) —  подполковник, командир 191-й стрелковой дивизии.
 Артёменко, Николай Михайлович (1926—1991) — украинский учёный-агроном, лауреат Государственной премии УССР.